The Nightcrawlers – gruppo musicale statunitense fondato negli anni sessanta
 The Nightcrawlers – gruppo musicale statunitense fondato negli anni ottanta

Pagine correlate 
 Nightcrawler
 Nightcrawlers